Bruno Conti (1955) – dirigente sportivo, ex allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Bruno Conti (1961) –  attore, doppiatore e regista teatrale italiano
 Bruno Conti (1911–1943) – militare e partigiano italiano